Алекса́ндр Алексе́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Александр Алексеевич (1762—1825) — российский государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода (1803).
 Яковлев, Александр Алексеевич (1915—1946) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант.
 Яковлев, Александр Алексеевич (род. 1955) — русский писатель.
 Яковлев, Александр Алексеевич (1920—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Примечания